Матве́ев И́горь Алекса́ндрович (род. 30 июня 1972, город Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский востоковед, арабист, историк, политолог и дипломат. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Кандидат исторических наук (2004). Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, старший преподаватель Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, преподаватель Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. Является экспертом Международного дискуссионного клуба "Валдай", экспертом Российского совета по международным делам (РСМД). Действительный член Императорского православного палестинского общества.

Биография 
В 1995 г. окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, в 2003 году окончил заочную аспирантуру МГИМО. В 1993—1994 гг. стажировался в Посольстве России в Сирии. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме «Национальная и общеарабская слагаемые политики независимой Сирии на Ближнем Востоке» по специальности ВАК РФ 07.00.03 (всеобщая история). Научный руководитель — Степанова Н. В.

Государственная служба 
В 1998—2008 гг. и 2014—2017 гг. находился на дипломатической службе, в том числе в командировках в Посольствах России в США (2005—2008 гг.) и Сирии (в 1998—2002 гг. и в 2014—2017 гг. в качестве руководителя Торгово-экономического отдела Посольства).

В 2008—2014 гг. занимал старшие и высшие должности в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса (Указ Президента РФ от 21.09.2010 г. № 1150). Общий стаж государственной службы — 19 лет.

Неоднократно возглавлял российские делегации на официальных переговорах с сирийскими партнерами и принимал участие в работе Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Межправительственной Российско-Ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Научная деятельность 
С 2017 г. Матвеев И. А. ведет занятия на английском языке в Институте международных отношений и госуправления (School of Government and International Affairs) в МГИМО (У) МИД России. Автор учебных курсов: «The Economic Impact of the Syria Crisis: Lessons and Prospects» и «The Syria Conflict in World Politics».

С мая 2020 г. является старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Автор многочисленных публикаций на русском и английском языках о Сирии и странах Восточного Средиземноморья (Леванта), в частности, для РСМД, онлайн-журнала «Аль-Монитор» и Женевского центра политики безопасности.

Научные интересы 
В круг научных интересов Матвеева И. А. входят вопросы новейшей истории и социально-экономического развития стран арабского мира, в том числе Сирии и Ливана, а также аспекты, связанные с функционированием экономик арабских стран в состоянии вооруженного конфликта. Регулярно принимает участие в международных форумах. Среди них: конференция «Переговоры и урегулирование региональных конфликтов», организованная Германским институтом глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies — GIGA), в Гамбурге, Германия в июле 2018 г.; круглый стол «Переосмысливая региональную безопасность на Ближнем Востоке», проведенный Джорджтаунским университетом в Катаре (Georgetown University in Qatar) в Дохе, Катар в апреле 2019 г.; круглый стол «США-Россия: диалог по Ближнему Востоку» в Берлине, Германия в июле 2019 г.; круглый стол «Государственное строительство и социальное развитие в Сирии: взаимосвязь между реформами, возвращением беженцев и восстановлением Сирии», организованный совместно Женевским центром политики безопасности и Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге в декабре 2019 г.

Публикации

Монографии 
 Матвеев И. А. Национальная и общеарабская слагаемые политики Сирии на Ближнем Востоке (1946—2003). М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004—208 с.
 Matveev I.A. The Economic Impact of the Syria Crisis: Lessons and Prospects. Beirut: Arab Scientific Publishers, 2018—176 p.
 Матвеев И. А. Сирия в конфликте. М.: ИВ РАН, 2020. — 496 с.

Статьи 
 Матвеев И. А. Сирийские алавиты: кто они? //Сапронова М. А., Харитонова О. Г. Глобальные проблемы современности. Сборник научных трудов молодых преподавателей и аспирантов МГИМО. М.: МГИМО (Университет), 1998 -С. 21-31.
 Матвеев И. А. Российско-сирийское деловое сотрудничество: вызовы и перспективы//Женевский центр политики безопасности, 19 декабря 2019 г.
 Матвеев И. А. Закон Цезаря: новый вызов для Сирии? //РСМД, 7 августа 2020 г.
 Матвеев И. А. Пандемия в разгар экономического кризиса: вызовы для Сирии // РСМД, 3 ноября 2020
 Матвеев И. А. Сирийский Идлиб: что дальше? //РСМД, 9 ноября 2020
Регулярно упоминается и цитируется в аналитических источниках, в прессе и на телевидении.

Награды 
Награжден медалью «МПА СНГ. 20 лет» и медалью «Боевое содружество» (Сирия) (2017 г.)

Примечания

Ссылки 
 Профиль ИВ РАН
 Профиль РСМД
 Профиль МГИМО (У) МИД России
 Профиль Al-Monitor
 Профиль Modern Diplomacy
 Круглые столы по сирийской проблематике проведены на Кипре //Российский центр науки и культуры в Никосии, 30.01.2019
 Russia wants piece of Syria reconstruction cake//Gulf News, 19 May 2019
 Российская делегация обсудила с Советами Торговой и Промышленной палат Дамаска пути укрепления сотрудничества//САНА (Сирийское информационное агентство), 27.06.2019
 России пора определиться с экономической стратегией в Сирии //Эксперт online, 03.11.2020

Кандидаты исторических наук
Сотрудники Института востоковедения РАН
Востоковеды России
Арабисты России
Выпускники МГИМО
Преподаватели МГИМО
Награждённые сирийской медалью «Боевое содружество»